Seven Pines ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Seven Pines (Alabama)
 Seven Pines (Kalifornien)
 Seven Pines (Mississippi)
 Seven Pines (Pennsylvania)
 Seven Pines (Texas)
 Seven Pines (Virginia)
 Seven Pines (West Virginia)